Niemcy:
 Fasanenhof – dzielnica Stuttgartu
 Fasanenhof – okręg administracyjny Kassel